König Albert bezeichnet folgende Personen:

 Albert (Sachsen) (1828–1902), König von Sachsen
 Albert I. (Belgien) (1875–1934), König der Belgier
 Albert II. (Belgien) (* 1934), König der Belgier

König Albert steht für folgende Schiffe:
 König Albert, ein Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft, siehe Meissen (Schiff, 1885)
 König Albert, ein Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft, siehe Pirna (Schiff, 1898)
 König Albert (Schiff, 1899), ein deutsches Passagier- und Postschiff
 SMS König Albert, ein Militärschiff der Kaiserlichen Marine

Siehe auch:
 König-Albert-Museum